Ślesicki ist der Familienname folgender Personen:

 Maciej Ślesicki (* 1966), polnischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Władysław Ślesicki (1927–2008), polnischer Filmregisseur und Drehbuchautor